STB é uma abreviatura e pode referir-se a:

 Set-top box - equipamento que se conecta a um televisor e a uma fonte externa de sinal, e transforma este sinal em conteúdo no formato que possa ser apresentado em uma tela.
 Sistema automático de tratamento de bagagens - sistema de transporte de bagagens.
 StB -  Státní bezpečnost (StB),  Štátna bezpečnosť (ŠtB) polícia secreta da antiga Tchecoslováquia.

Desambiguação